Anderson Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Anderson Butte (Arizona)
 Anderson Butte (Idaho)
 Anderson Butte (Billings County, North Dakota)
 Anderson Butte (Slope County, North Dakota)
 Anderson Butte (Oregon)
 Anderson Butte (Grays Harbor County, Washington)
 Anderson Butte (Whatcom County, Washington)